Название Ереванская ГЭС имеют несколько гидроэлектростанций Севано-Разданского каскада, расположенных в черте города Ереван:
 Ереванская ГЭС-I (она же Ереванская ГЭС № 1, Ереванская ГЭС-1 или просто Ереванская ГЭС). Мощность 44 МВт. Расположена на реке Раздан, пущена в 1962 году. Ранее (как минимум, до 1970-х годов) в некоторых источниках имела название Ереванская ГЭС № 3;
 Ереванская ГЭС-II (она же Ереванская ГЭС № 2 или Ереванская ГЭС-2). Мощность 2,4 МВт. Расположена на Арташатском ирригационном канале, пущена в 1932 году;
 Ереванская ГЭС-III (она же Ереванская ГЭС № 3 или Ереванская ГЭС-3). Мощность 5 МВт. Расположена на Арташатском ирригационном канале, пущена в 1955 году.